Печатники:

 Печатники — район Москвы.
 
 Печатники — электродепо Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
 Печатники — платформа Курского направления Московской железной дороги и линии МЦД-2.
 Печатники (Таллинский парк) — парк в московском районе Печатники на берегу Москвы-реки.
 Печатники — деревня в Смоленской области России.

См. также 
 Печатник
 Печатников